Il termine automotrice MAN può essere riferito a diversi tipi di rotabili automotori costruiti dalla MAN Maschinenfabrik o su sua licenza e impiegati da diverse imprese ferroviarie:
 Automotrice CCFR ALn 9000
 Automotrice FSE Ad 01-10
 Automotrice SV ADn 500